Günter Praschak ist der Name folgender Personen:

* Günter Praschak (Fußballspieler) (1929–2011), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Günter Praschak (Keramiker) (1940–2015), österreichischer Keramiker und Hochschullehrer